La sigla NEP, puede referirse a:

 NEP, código COI de Nepal.
 nep, código ISO 639-2 del idioma nepalí.
 Nueva Política Económica (NEP, por su sigla en ruso), política de capitalismo de estado propuesta por Lenin.
 NEP Group, compañía estadounidense de producción de televisión.
 Partido de la Unidad Nacional (NEP, por su sigla en húngaro), partido conservador húngaro de la década de 1920.